Nel singolare maschile del San Juan Open 1980 tenutosi a San Juan, in Porto Rico, Il singolare del torneo di tennis San Juan Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Phil Dent 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (campione)
 Phil Dent (finale)
 Vincent Van Patten (semifinali)
 Tom Gorman (semifinali)

 Brian Teacher (primo turno)
 Geoff Masters (primo turno)
 Bernie Mitton (primo turno)
 Paul McNamee (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Juan Open 1980